Someone at the Door – film del 1936 diretto da Herbert Brenon
Someone at the Door – film tv del 1939 prodotto dalla British Broadcasting Corporation (BBC)
Someone at the Door – film tv del 1949 prodotto dalla British Broadcasting Corporation (BBC) 
Someone at the Door – film del 1950 diretto da Francis Searle (1950)